Еле́на Дени́сова:
 Денисова, Елена Борисовна (род. 1963) — австрийская скрипачка.
 Денисова, Елена Тимофеевна (род. 1960) — советская актриса.